El Torneig d'Anvers 2017, oficialment conegut com a European Open 2017, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 22 d'octubre del 2017 al Lotto Arena d'Anvers, Bèlgica.

El tennista francès Jo-Wilfried Tsonga va guanyar el quart títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2017